Domnești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Domnești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Domnești (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov

 Domnești (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Domnești-Sat, Dorf im Kreis Vrancea
 Domnești-Târg, Dorf im Kreis Vrancea